Ниса може да се отнася за:
 Ниса (град) – град в югозападна Полша
 Ниса (река) – река в Полша
 Ниса (автомобил) – полски модел лекотоварен автомобил
 Ниса (Партско царство) – древен град в Партското царство
 Университет Ниса – германско-полско-чешки университет
 Ниса – исторически град в Кападокия